Néferkarê est le nom porté par plusieurs souverains dans l'histoire de l'Égypte antique.

  : le roi thinite Néferkarê (parfois appelé Néferkarê I) ;
  : un pharaon Néferkarê dont l'existence est contestée par certains historiens ;
  : les pharaons Néferkarê II, Néferkarê III Neby, Néferkarê IV Khendou et Néferkarê V Tererou ;
  Néferkarê Pepiseneb VI  ;
  ou  : un pharaon Néferkarê VII ;
  : le roi-gouverneur de Tanis Néferkarê.

Hiéroglyphe 

« Parfait est le ka de Rê »

Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Index égyptologique
Nom théophore